Gravesia – rodzaj głowonogów z rodziny Perisphinctidae 
 Gravesia – rodzaj roślin z rodziny zaczerniowatych